Чемпионат мира по парусному спорту 2014 года является четвёртым по счёту комплексным чемпионатом, организуемым Международной федерацией парусного спорта (ISAF). Он проводился в г. Сантандер, Испания, с 8 по 21 сентября.

Соревнования проводились в бухте г. Сантандера, которая считается одной из самых живописных бухт планеты и одним из важных портов Бискайского залива. Организаторами мероприятия являлись  (RFEV), Международная федерация парусного спорта (ISAF),  (CSD), , , , Государственная делегация автономного сообщества Кантабрии, Федерация по парусному спорту Кантабрии, .

Тройку лидеров на чемпионате возглавили французские, голландские и австралийские яхтсмены.

Медалисты

Таблица медалей

Примечания

См. также 
 Парусный спорт на Олимпийских играх

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата мира по парусному спорту 2014 
 Официальный сайт Международной федерации парусного спорта
 Сайт Королевской федерации парусного спорта Испании
 Сайт Верховного совета по спорту Испании
 Сайт Федерации по парусному спорту Кантабрии
 Сайт Королевского морского клуба Сантандера

Спорт в Испании в 2014 году
Международные соревнования по парусному спорту в Испании
Чемпионаты мира в 2014 году
Сентябрь 2014 года
Спорт в Сантандере
Чемпионаты мира в Испании
Чемпионаты мира по парусному спорту